Konjikovići je naselje u općini Lopare, Republika Srpska, BiH.

Stanovništvo 
Do rata su Konjikovići cijelim dijelom bili u općini Tuzla.

Izvori 

Naselja u Republici Srpskoj